Niemcy:
 Öschenbach – rzeka, dopływ Steinlach

Szwajcaria:
 Öschenbach – rzeka, dopływ Ursenbachu

Zobacz też:
 Eschenbach
 Oeschenbach